Der Begriff Stelze hat mehrere Bedeutungen:
 Stelze als in Österreich verwendetes Wort für Eisbein
 Stelze als Artisten- und Kinderspielgerät, siehe dazu Stelzenlauf

Zur Gattung und Familie der Vogelart der Stelzen siehe unter Stelzen und Pieper.

Siehe auch:
 Stelz
 Stelzen
 Stelzer
 Gestelztes Einhaus